Swindon Town FC (celým názvem: Swindon Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Swindon v nemetropolitním hrabství Wiltshire. Založen byl v roce 1879 pod názvem Swindon AFC. Od sezóny 2017/18 působí v EFL League Two (4. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Od svého založení klub pamatuje několik úspěšných období, asi nejúspěšnější se událo mezi lety 1968 a 1970. V roce 1969 postoupil do druhé divize a získal ligový pohár, když ve finále porazil Arsenal. To by znamenalo i kvalifikaci do Poháru vítězů pohárů, ovšem kdyby v něm bylo dovoleno účastnit se mužstvům ze třetích nejvyšších soutěží. V letech 1969 a 1970 se Swindon účastnil Anglo-italského poháru a oba ročníky ovládl. V prvním případě si ve finále poradil s AS Řím debaklem 4:0 a napodruhé bylo finále s Neapolí předčasně přerušeno za stavu 3:0 pro Swindon kvůli nepokojům neapolských fanoušků. V sestavě Swindonu v té době naplno zářila hvězda levého křídla Dona Rodgerse (v sezóně 2007/08 po něm byla pojmenována jižní tribuna).

V roce 1993 Swindon dokázal postoupit do Premier League díky vítězství v play off druhé nejvyšší soutěže. Tehdy si poprvé a zatím naposledy zahrál nejvyšší soutěž. Skončil na posledním místě s 30 body (předposlední měl 40) a 100 inkasovanými góly, což byl jednoznačně nejvyšší počet v lize.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1879 – Swindon AFC (Swindon Association Football Club)
 1880 – Spartans FC (Spartans Football Club)
 1883 – Swindon Town FC (Swindon Town Football Club)

Získané trofeje 

 EFL Cup ( 1× )
 1968/69
 Anglo-Italian Cup ( 2× )
 1968/69, 1969/70

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Semifinále: 1909/10, 1911/12
 EFL Cup
 Vítěz: 1968/69
 EFL Trophy
 Finále: 2011/12

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1894–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1958: Football League Third Division South
 1958–1963: Football League Third Division
 1963–1965: Football League Second Division
 1965–1969: Football League Third Division
 1969–1974: Football League Second Division
 1974–1982: Football League Third Division
 1982–1986: Football League Fourth Division
 1986–1987: Football League Third Division
 1987–1992: Football League Second Division
 1992–1993: Football League First Division
 1993–1994: Premier League
 1994–1995: Football League First Division
 1995–1996: Football League Second Division
 1996–2000: Football League First Division
 2000–2004: Football League Second Division
 2004–2006: Football League One
 2006–2007: Football League Two
 2007–2011: Football League One
 2011–2012: Football League Two
 2012–2016: Football League One
 2016–2017: English Football League One
 2017– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1879